Großsteingrab Onsved Marker steht für:

 Großsteingrab Onsved Marker 1
 Großsteingrab Onsved Marker 2
 Großsteingrab Onsved Marker 3
 Großsteingrab Onsved Marker 4
 Großsteingrab Onsved Marker 5
 Großsteingrab Onsved Marker 6
 Großsteingrab Onsved Marker 7